Federacja Młodych Socjaldemokratów – młodzieżowe stowarzyszenie polityczne związane z SLD
 Flight Management System – system sterowania lotem
 FMS – ang. Flexible manufacturing system, elastyczny system produkcyjny (ESP), elastyczny system obróbkowy (ESO)